Мелеу́зовский райо́н () — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в её границах под наименованием муниципальный район Мелеузовский район () в составе Республики Башкортостан Российской Федерации.

Административный центр — город Мелеуз.

География 

Район находится на юге Башкортостана. Площадь района составляет 3232 км². Западная часть территории района расположена на Прибельской увалисто-волнистой равнине, переходящей на крайнем юге в северные отроги Общего Сырта, восточная часть — на западных передовых хребтах Башкирского (Южного) Урала. Гидрографическая сеть распределена неравномерно и представлена рекой Белой с притоками Нугушем, Сухайля, Ашкадаром, Мелеузом. Климат умеренно континентальный, засушливый. Распространены чернозёмы типичные, обыкновенные, выщелоченные и тёмно-серые лесные почвы. Полезные ископаемые представлены месторождениями нефти, глины, суглинка, песка, известняка, песчано-гравийной смеси, агрономической руды.

История 
Ранее территория района включала в себя территории Мелеузовской, Зирганской и Араслановской волостей Стерлитамакского уезда Оренбургской губернии.

Мелеузовский район был образован 20 августа 1930 года, когда согласно постановлению президиума ВЦИК было ликвидировано разделение Башкирской АССР на кантоны и образовано 48 районов.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 83,13 тыс. чел.
 2035 — 79,27 тыс. чел.

 Урбанизация
В городских условиях (город Мелеуз) проживают  % населения района.

 Национальный состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: русские — 44,8 %, башкиры — 33,1 %, татары — 14,9 %, чуваши — 3,4 %, украинцы — 1,2 %, лица других национальностей — 2,6 %.

Административное деление 
В Мелеузовский район как административно-территориальную единицу республики входит 1 город районного значения и 16 сельсоветов.

В одноимённый муниципальный район в рамках местного самоуправления входит 17 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 16 сельских поселений.

Населённые пункты 
В Мелеузовском районе 96 населённых пунктов.

Экономика 

Район промышленно-сельскохозяйственный. Предприятия промышленности сосредоточены в городе Мелеузе. Сельскохозяйственные угодья занимают 173,8 тыс. га, из них пашня — 116,0 тыс. га, сенокосы — 14,5 тыс. га, пастбища — 43,1 тыс. га. Растениеводство представлено зерновым хозяйством, возделыванием сахарной свёклы, подсолнечника, картофеля; животноводство — молочно-мясным скотоводством, свиноводством, овцеводством.

Транспорт 
По территории района проходят железная дорога Уфа — Оренбург, федеральная автомобильная дорога Р-240 Уфа — Оренбург.

Образование 
В районе 58 общеобразовательных школ, в том числе 14 средних, 30 массовых библиотек, 50 клубных учреждений, центральная и 2 участковые больницы. Издаются газеты на русском языке «Путь Октября» и башкирском языке «Кунгак».

Места отдыха 
 Национальный парк «Башкирия».
 Нугушское водохранилище.

Известные жители и уроженцы 

 Акбердин, Назмитдин Салахитдинович (род. 11 декабря 1951) — тракторист, лауреат Государственной премии СССР.
 Алимгулов, Арсланбек Арслангалиевич (23.01.187, д. Камбулатово — 28.09.1918, Стерлитамак), педагог, директор Караякуповского земского училища нынешнего Чишминского района, деятель башкирского национального движения за создание Башкирской Республики, комиссар по земельным делам Стерлитамакского уездного комитета
 Банников, Василий Васильевич (1 ноября 1925 — 12 декабря 1951) — командир орудия 82-го отдельного гвардейского истребительно-противотанкового дивизиона (74-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия), гвардии сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Биккузина Тутыя Агзамовна (1926, Абитово — 2008, Стерлитамак) — кандидат педагогических наук, доцент филологического фаультета Стерлитамакского госпединститута (1965—2000).Заслуженный учитель БАССР (1986).
 Буляков, Динис Мударисович (18 мая 1944 — 14 марта 1995) — башкирский писатель и общественный деятель, лауреат республиканской премии имени Салавата Юлаева.
 Вахитова, Альфинур Зариповна (род. 20 ноября 1931) — башкирская поэтесса, заслуженный работник культуры Башкирской АССР (1986).
 Венедиктов, Анатолий Васильевич (30 июня 1887 — 9 августа 1959) — советский правовед, учёный, юрист, академик АН СССР (1958).
 Галим Давледи (9 апреля 1936 — 15 апреля 2016) — советский и российский башкирский поэт, писатель, переводчик и журналист, член Союза писателей Башкирской АССР (1968), лауреат премий имени Сергея Чекмарёва (1987) и Булата Рафикова (2005).
 Девликамов, Владимир Владимирович (28 июля 1923 — 8 марта 1987) — советский учёный, специалист в области разработки и эксплуатации нефтяных месторождений, педагог, доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1983).
 Залыгин, Сергей Павлович (23 ноября 1913 — 19 апреля 2000) — русский советский писатель, главный редактор журнала «Новый мир» (1986—1998), Герой Социалистического Труда (1988), академик РАН (1991).
 Исангулова, Гульсум Сабировна (род. 10 июня 1938) — актриса Татарского государственного Академического театра им. Г. Камала, Заслуженная артистка ТАССР (1974), Народная артистка ТАССР (1988), Народная артистка Республики Башкортостан (1996).
 Кочетков, Степан Михайлович (14 августа 1923 — 24 сентября 1984) — командир пулеметного расчёта 10-го гвардейского стрелкового полка (6-я гвардейская стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт), гвардии младший сержант, Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Григорий Тимофеевич (1 января 1916 — 13 февраля 1947) — участник советско-финской войны и Великой Отечественной войны, сержант, полный Кавалер ордена Славы.
 Кузнецова, Валентина Георгиевна (род. 8 февраля 1949) — художник декоративно-прикладного искусства, член Союза художников РСФСР (1983), Заслуженный художник РБ (1998), член-корреспондент Российской Академии Художеств (2012).
 Милосердов, Пётр Григорьевич (1922 — 21 сентября 1944, Румыния) — участник Великой Отечественной войны, младший лейтенант, командир взвода 737-го стрелкового полка.
 Мирсай Амир (24 декабря 1906 — 1 июня 1980) — прозаик и драматург, журналист, государственный и общественный деятель, заслуженный деятель искусств Татарской АССР (1945).
 Морозов, Валерий Степанович (24 июля 1929 — 22 августа 2015) — доктор с/х наук, профессор, постоянный член Всемирной ассоциации по птицеводству (ВНАП) (1972), Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997), почетный гражданин города Хабаровска (2007).
 Немчинов, Александр Михайлович (15 ноября 1919 — 3 октября 1985) — командир орудия 63-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона (106-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный фронт), майор, Герой Советского Союза.
 Пищаев, Геннадий Михайлович (род. 30 июля 1927) — советский оперный, камерный и эстрадный певец, Заслуженный артист РСФСР (1965).
 Пищаев, Павел Михайлович (24 октября 1925 — 21 сентября 2004) — почетный житель города Салавата.
 Рамеев, Закир Садыкович (22 ноября 1859 — 9 октября 1921) — классик татарской литературы, известный золотопромышленник и меценат, оренбургский купец первой гильдии, член Государственной Думы первого созыва (от Оренбургской губернии).
 Рафиков, Булат Загреевич (4 августа 1934 — 26 апреля 1998) — башкирский писатель, член Союза писателей Башкирской АССР (1978), Заслуженный работник культуры Башкирской АССР (1984), лауреат Государственной премии БАССР им. Салавата Юлаева (1990).
 Сагадиев, Гидаят Сибагатович (27 июля 1887 — 9 октября 1937) — участник Гражданской войны и Башкирского национального движения, нарком просвещения Башкирской АССР (1920—1922), член башкирского главсуда (1923—1930).
 Сайранов, Садык Уильданович (15 мая 1917 — 21 октября 1976) — участник боёв на реке Халхин-Гол в 1939 году и Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Серёгин, Иван Тимофеевич (9 сентября 1933 — 24 июня 1996) — нефтяник, отличник нефтяной промышленности СССР (1979), лауреат Государственной премии СССР (1983).
 Смаков, Муса Гатиятуллович (1885—?) — деятель башкирского национального движения.
 Узянбаева, Танзиля Хамитовна (род. 2 января 1953) — певица, Народная артистка РБ (1994), Заслуженная артистка РФ (2004).
 Фазлиахметова, Насима Миннигалеевна (28 декабря 1931 — 29 декабря 1996) — телятница колхоза имени Мажита Гафури Мелеузовского района БАССР, Герой Социалистического Труда.
 Шакшин, Анатолий Дмитриевич (13 января 1929 — 22 ноября 2010) — советский нефтяник, бригадир бурильщиков, Герой Социалистического Труда (1966), лауреат Государственной премии СССР (1980).
 Юсупов, Гайса Галиакберович (21 мая 1905 — 19 августа 1941) — советский башкирский поэт и военный врач.

Достопримечательности 
 Карстовый мост и водопад Куперля — природный двухпролётный мост через каньонообразную долину реку Куперля, правого притока реки Нугуш.
 Государственный природный заказник «Кунгак» — заказник, с природными условиями, чрезвычайно благоприятными для обитания многих видов животного мира, участки массового обитания животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации.
 Урочище Кутук — межгорная впадина, ограниченная хребтами Яман-Тау и Кибиз, и каньонообразными долинами рек Нугуш и Белая.
 Урочище Кутук-Сумган — карстовая пещера в Башкортостане, одна из крупнейших пещер Урала, спелеологический музей-лаборатория.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт района
 

Мелеузовский район